

Música 
 Lift Me Up (cançó de Christina Aguilera)
 Lift Me Up (cançó de David Guetta)
 Lift Me Up (cançó de Five Finger Death Punch)
 Lift Me Up (cançó de Geri Halliwell)
 Lift Me Up (cançó de Howard Jones)
 Lift Me Up (cançó de Kate Voegele)
 Lift Me Up (cançó de Lena Katina)
 Lift Me Up (cançó de Moby)
 Lift Me Up (cançó de Rihanna)
 Lift Me Up (cançó de Yes)
 Lift Me Up, cançó de The Afters en l'àlbum Light Up the Sky
 Lift Me Up, cançó de The Benjamin Gate
 Lift Me Up, cançó de Bruce Springsteen en l'àlbum The Essential Bruce Springsteen
 Lift Me Up, cançó de Dirty Heads en l'àlbum Super Moon
 Lift Me Up, cançó de Jay Rock en l'àlbum Follow Me Home
 Lift Me Up, cançó de Jeff Lynne en l'àlbum Armchair Theatre
 Lift Me Up, cançó de Kris Reen
 Lift Me Up, cançó de Lost Frequencies en l'àlbum Less Is More
 Lift Me Up, cançó d'Olivia Newton-John en l'àlbum 2
 Lift Me Up, cançó de OneRepublic en l'àlbum Oh My My
 Lift Me Up, cançó de Vince Staples en l'àlbum Summertime '06
 Lift Me Up, cançó de Zion I i The Grouch en l'àlbum Heroes in the City of Dope

Cinema 
 Lift Me Up (pel·lícula), pel·lícula de Mark Cartier del 2015